Ich oczy oglądały Boga – powieść Zory Neale Hurston
 Ich oczy oglądały Boga – amerykański film z 2005 roku w reżyserii Darnella Martina, ekranizacja powieści